Palais Cardinal (Paris) devenu en 1643 le Palais-Royal
Palais Cardinal (Saint-Émilion) un hôtel-restaurant français situé à Saint-Émilion